Alfredo Chinetti, ciclista italiano.
Luigi Chinetti, pilota e imprenditore italo-statunitense.
Stadio Felice Chinetti, impianto sportivo di Solbiate Arno.